Got, GOT eller GoT kan syfta på: 

Got – en person tillhörande germanstammen goter
GOT – IATA-kod för en flygplats nära Göteborg Göteborg-Landvetter flygplats
GOT - ofta använd akronym för TV-serien Game of Thrones

Se även
Gothare, en anhängare till goth
Goternas ursprung